Maria Adelajda Sabaudzka, Adelajda sabaudzka, także Maria Adelajda fr. Marie-Adélaïde de Savoie (ur. 6 grudnia 1685 w Turynie, zm. 12 lutego 1712 w Wersalu) – księżniczka Sardynii, księżna Burgundii i delfina Francji.

Urodziła się jako najstarsza córka króla Sardynii – Wiktora Amadeusza II i jego pierwszej żony – Anny Marii Orleańskiej (córki księcia Orleanu – Filipa I Burbona-Orleańskiego i Henrietty Anny Stuart).

7 grudnia 1697, Maria Adelajda poślubiła Ludwika Burbona, księcia Burgundii. Ludwik był najstarszym synem Ludwika, Wielkiego Delfina i Marii Anny Bawarskiej. Ludwik Burgundzki był więc drugi w kolejce do objęcia tronu Francji w razie śmierci swojego dziada – Ludwik XIV Burbona, Króla-Słońce. Ludwik XIV bardzo lubił Marię Adelajdę, ale jego druga żona – Françoise d'Aubigné, markiza Maintenon, narzekała na jej złe zachowanie się na dworze. Maria Adelajda była bardzo wesoła, zabawna, swobodna i lekkomyślna.

Król przyczynił się do jej poronienia w 1703 roku, nalegając na jej uczestniczenie w wyjeździe dworu do Marly.

14 kwietnia 1711, teść Marii Adelajdy zmarł – jej mąż został kolejnym delfinem – następcą tronu, a ona została delfiną. Oboje małżonkowie zachorowali jednak na szkarlatynę na początku 1712 i zaraz zmarli (jedno w sześć dni po drugim). W tym samym roku zmarł drugi syn Marii Adelajdy i Ludwika.

Potomstwo 
Maria Adelajda i Ludwik mieli 3 synów:
 Ludwika, księcia Bretanii (1704-1705),
 Ludwika, księcia Bretanii (1707-1712),
 późniejszego króla Ludwika XV Burbona (1710-1774).

Rodowód

Przypisy

Bibliografia 
 Louis de Rouvroy, książę de Saint-Simon, Pamiętniki, PIW Warszawa 1984, t. II, s. 54-55.

Dynastia sabaudzka
Urodzeni w 1685
Zmarli w 1712
Ludzie urodzeni w Turynie